Daniel Jones (componist) (1912 – 1993), een Welshe componist
Daniel Jones (foneticus) (1881 - 1967), een Engels foneticus
Danny Jones (1986), een Engelse musicus
Danny Jones (rugbyspeler)